Seznam korpusov z zaporedno številko 81.

Seznam 
 Pehotni
 81. strelski korpus (ZSSR)
 81. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi